Ноя (,  )  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.

Муниципалитеты 
 Лоусаме
 Ноя
 Оутес
 Пуэрто-дель-Сон

Районы Ла-Коруньи